DAAP steht für

 Deutsche Arbeiter- und Angestellten-Partei, rechtsradikale Partei 1918–1920
 Digital Audio Access Protocol, Protokoll, das lokale Audiodateien anderen Benutzern in einem Netzwerk zugänglich macht

Abkürzung